Dilatation peut faire référence à :

 en science des matériaux, la dilatation thermique, l'expansion du volume d'un corps occasionné par son réchauffement ; 
 en informatique, la dilatation, le traitement binaire que l'on applique à une image grâce à un logiciel d'analyse d'images ;
 la dilatation de la pupille ou mydriase ;
en médecine, la dilatation d'un organe creux, physiologique, pathologique ou artificielle :
 dilatation vaginale ;
dilatation anale ; 
vasodilatation
bronchodilatation
dilatation du proventricule
 la dilatation du temps ;
 en géométrie, une dilatation, transformation géométrique ;
 un dispositif de dilatation est utilisé lors de la pose d'une voie ferrée ;
 en morphologie mathématique, l'opérateur dilatation.